Чемпионат Европы по академической гребле 2012 года проводился в итальянском городе Варесе с 14 по 16 сентября 2012 года.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Чемпионат Европы по академической гребле 2012 на сайте Федерации гребли академической

Чемпионаты Европы по академической гребле
Чемпионаты Европы в Италии
академическая гребля
Спортивные соревнования в Варесе
Сентябрь 2012 года
Спорт в Италии в 2012 году